Василий Павлович Исаев — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1918 году в Москве. Член КПСС.

Участник Великой Отечественной войны в составе 27-го гвардейского стрелкового полка 11-й гвардейской стрелковой дивизии. С 1946 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1946—1984 гг. — советский и партийный работник во Фрунзенском районе города Москвы, председатель Фрунзенского райисполкома, первый секретарь Фрунзенского райкома КПСС города Москвы, первый секретарь Ленинского райкома КПСС города Москвы, заместитель, первый заместитель председателя Московского горисполкома, заместитель Президента АН СССР по вопросам строительства.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 7-го, 8-го и 9-го созывов.

Делегат XXII, XXIII, XXIV и XXV съездов КПСС.

Умер после 1985 года.

Ссылки 
 Исаев
 Исаев
 Р7523 105 151 « Указ Президиума Верховного Совета СССР, принятый 25 августа 1971 года, и материалы к нему /к протоколу № 14/ № 2074-VIII. Том 6»
 ОЗП57 

Председатели районных (в городах) исполкомов СССР
Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС